Karl 4. (også Charles 4., Carlos 4., Carlo 4. og Károly 4.) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Karl 4. af Frankrig, også kaldet Karl den Smukke (1294–1328), konge af Frankrig 1322–1328
 Karl 4. (Tysk-romerske rige) (1316–1378), Tysk-romersk kejser 1346–1378
 Karl af Viana (1421–1461), de jure konge af Navarra som Karl 4. 1441–1461
 Kejser Karl 5. (Tysk-romerske rige) (1500–1558), konge af Napoli som Karl 4. 1516–1554
 Karl 4. af Lothringen (1604-1675), hertug af Lothringen 1624–1634 og 1661–1675
 Kejser Karl 6. (Tysk-romerske rige) (1685–1740), konge af Sicilien som Karl 4. 1720-1734
 Karl 4. af Spanien (1748–1819), konge af Spanien 1788–1808
 Karl 15. af Sverige (1826–1872), konge af Norge som Karl 4. 1859–1872
 Karl 1. af Østrig (1887–1922), konge af Ungarn som Karl 4. 1916–1918

Se også 
 Karl